

Населені пункти та їхні частини
 Радошиці — місто в Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Радошиці — гміна в Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Радошиці — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Радошиці — село в гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Радошиці — частина села Шежини в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки